Nadkarni ist der Familienname folgender Personen:

 Bapu Nadkarni (1933–2020), indischer Cricketspieler
 Nalini Nadkarni (* 1954), US-amerikanische Biologin